Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 287001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 19 stycznia 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

287001-287100

287101-287200

287201-287300

287301-287400

287401-287500

287501-287600

287601-287700

287701-287800

287801-287900

287901-288000

Przypisy 

Lista planetoid 287001-288000